Sergio Ponce ist der Name folgender Personen:

* Sergio Amaury Ponce (* 1981), mexikanischer Fußballspieler
 Sergio Daniel Ponce (* 1984), argentinischer Fußballspieler